Пара Даниэль Нестор и Эдуар Роже-Васслен — победители турнира, которые в четвертьфинале обыграли чемпионов двух последних лет Боба и Майка Брайанов.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Второй раунд)

<li>  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Четвертьфинал)
<li>  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Финал)
<li>  Джейми Маррей /  Джон Пирс (Второй раунд)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2015